Gance ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Gance (1889–1981), französischer Filmpionier
 Henri Gance (1888–1953), französischer Gewichtheber